Исмаил Замендија (1365—1375) био је најстарији син османског султана Мурата I и брат султана Бајазита. Био је његов миљеник и законити престолонаследник, а надимак Замендија се преводи као "водоноша". Порекло самог надимка није познато. Преминуо је изненада са десет година од туберкулозе, а у Једренама и данас стоји његова статуа.

Рођени 1365.
Умрли 1375.
Османско царство